Мистер Олимпия 1981 — конкурс по бодибилдингу, прошедший 10 октября 1981 года в Колумбусе, штат Огайо, под эгидой Международной Федерации Бодибилдинга и Фитнеса (), и ставший 17 по счёту турниром «Мистер Олимпия». Олимпия-1981 прошла под бойкотом ранее выступавших культуристов (в частности, отказались от участия Фрэнк Зейн, Майк Ментцер и Бойер Ко) из-за спорной победы Арнольда Шварценеггера на конкурсе Мистер Олимпия 1980. Победителем стал Франко Коломбо, вернувшийся после четырехлетнего перерыва из-за травмы колена; он последовал примеру своего лучшего друга Арнольда Шварценеггера, вернувшегося в бодибилдинг и выигравшего конкурс Мистер Олимпия 1980. По мнению экспертов, победа 1981 года, как и 1980-го, была спорной.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Mr. Olympia 
 История турниров «Мистер Олимпия»

Культуризм
Турниры Мистер Олимпия